Greensleeves steht für:

 Greensleeves, eine englische Volkslied-Melodie
 Greensleeves (Apfel), einen Apfelsorte
 Greensleeves Records, ein Musiklabel
 (19631) Greensleeves, ein Hauptgürtelasteroid